Teppo Rastio, finski hokejist, * 15. februar 1934, Naantali, Finska.

Rastio, ki je igral tako na položaju napadalca kot tudi branilca, je večino kariere igral za klub Lukko Rauma v finski ligi, dve sezoni pa za klub Ilves Tampere. Osvojil je tri naslove državnega prvaka (1956/57, 1957/58 in 1962/63), izbran je bil za finskega hokejista leta (1967), dvakrat za najboljšega finskega hokejskega napadalca (1956/57 in 1958/59), dvakrat za najboljšega podajalca finske lige (1957/58 in 1962/63) in za najbolj športnega hokejista finske lige (1955/56).

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil sedmo  mesto, in sedmih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je kot najboljši rezultat dosegel četrto mesto. Skupno je za reprezentanco nastopil na 106-ih tekmah.

Leta 1985 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih. V klubu Lukko Rauma so upokojili njegov dres s številko 4, v klubu je prav tako upokojen dres Jounija Peltonena z isto številko.

Pregled kariere

|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 55
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 55/56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 56/57
|
| 10
| 13
| 4
| 17
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 6
| 6
| 2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 57/58
|
| 11
| 11
| 15
| 26
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 59
|
| 8
| 6
| 1
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 60
|
| 5
| 4
| 2
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 61
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 62/63
|
| 18
| 9
| 16
| 25
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 91
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" | 104
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Finski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1960
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti Ilves Tampere
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami